Bolschaja Saga ist der Name folgender Gewässer in Russland:

 Bolschaja Saga (See) in der Autonomen Republik Kalmückien
 Bolschaja Saga (Konda), Nebenfluss der Konda (Irtysch) im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra